Jultomten («Юльтомтен» ) — шведский иллюстрированный рождественский журнал, выходивший в Стокгольме с 1891 по 1935 годы.

История 
В 1891 году увидел свет первый выпуск журнала, издававшегося .

В качестве иллюстраторов с журналом сотрудничали известные шведские художники — Йон Бауэр, Йенни Нюстрём и другие. С 1923 года оформление журнала выполняла известная шведская художница Герда Тирен. Также в художественном оформлении принимали художники и из других скандинавских стран, как например, норвежский художник Луис Му, долго проживший в Дании.

В 1935 году выпуск журнала был прекращён.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Jultomten, 1904, (DjVu-формат).
 

Журналы Швеции
Рождество в искусстве